Риего () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Риего-и-Нуньес, Рафаэль (1784—1823) — испанский генерал и политик.
 Риего Прието, Викторио (1932—2009) — парагвайский шахматист.